Cryo Interactive Entertainment — разработчик и издатель компьютерных игр, основанная в 1992 году. Неофициально существовала с 1989 года в виде группы разработчиков под именем Cryo.

История 
Cryo была сформирована из членов ERE Informatique, которые ушли из Infogrames (владелец ERE с 1986 года). Среди них были: Philippe Ulrich, Remi Herbulot и Jean-Martial Lefranc.

Первой игрой, разработанной Cryo Interactive, стала Dune. Её успех обеспечил молодой компании и известность, и финансирование дальнейших игр, которые издавались Virgin до 1996 года. В этом же году Cryo начала издавать свои игры на европейском рынке самостоятельно, а в Северной Америке — через канадского издателя DreamCatcher Interactive, активами которого частично владела.

Cryo стала известной благодаря, в основном, адаптациям уже существующих сюжетов. Например, были использованы сюжеты научно-фантастических произведений: «Мир Реки» — писателя Филипа Хосе Фармера и «Убик» () — писателя Филипа Дика, и сюжеты, основанные на исторических событиях. Например, игра KGB, действия в которой происходят незадолго до краха Советского Союза; игры, базирующиеся на истории Древнего Египта, китайской династии Цин или французского короля Людовика XIV. Для некоторых игр использовался движок Cryo Omni3D.
Хотя большинство игр, выпущенных после сотрудничества с Virgin, справилось с задачей соответствия оригинальному окружающему миру (или историческому периоду), недостаточно проработанные интерфейсы игр и, также, слабое продвижение продукции не позволили компании получить от них большую прибыль.

В 2002 году, вскоре после выхода неудачной игры Frank Herbert’s Dune, ситуация в Cryo стала неприемлемой и компания объявила о банкротстве. По иронии судьбы, после долгих переговоров, большая часть активов и разработчиков Cryo Interactive были поглощены DreamCatcher Interactive (основа DreamCatcher Europe).

В 2003 году сотрудники компании стали сооснователями студии разработок игр Kheops Studio.

В 2008 компания Microïds приобрела бренд и права на интеллектуальную собственность Cryo, заявив что будет делать новые игры и распространять старые игры Cryo.

Игры

Разработанные и изданные 
 360: Three Sixty (1999) (PlayStation)
 The 3rd Millennium (1997) (Windows)
 Black Moon Chronicles (1999) (Windows)
 Deo Gratias (2001) (Windows)
 Dreams: to Reality (1997) (MS-DOS, PlayStation, Windows)
 Egypt 1156 B.C.: Tomb of the Pharaoh (1997) (PlayStation, Windows)
 Egypt II: The Heliopolis Prophecy (2000) (PlayStation, Windows)
 Foot Quiz Challenge (2002) (Windows)
 The Guardians of Darkness (1999) (PlayStation, Windows)
 Hellboy: Dogs of the Night (2000) (PlayStation, Windows)
 The New Adventures of the Time Machine (2000) (Windows)
 Odyssey: The Search for Ulysses (2000) (Windows)
 Pax Corpus (1997) (PlayStation, Windows)
 Persian Wars (2001) (Windows)
 Riverworld (1998) (Windows)
 The Sacred Amulet (1999) (PlayStation, Windows); также известна, как Aztec
 Saga: Rage of the Vikings (1999) (Windows)
 Ubik (1998) (PlayStation, Windows)
 Virus: It Is Aware (1999) (PlayStation)
 Zero Zone (1998) (Windows)

Только разработанные 
 Aliens: A Comic Book Adventure (1995) (MS-DOS)
 Arthur's Knights: Tales of Chivalry (2000) (Windows)
 Arthur's Knights II: The Secret of Merlin (2001) (Windows)
 Atlantis: The Lost Tales (1997) (MS-DOS, PlayStation, Sega Saturn)
 Atlantis II (1999) (Macintosh, Windows); в Северной Америке известна также, как Beyond Atlantis
 Atlantis III: The New World (2001) (PlayStation 2, Windows); в Северной Америке известна также, как Beyond Atlantis 2
 Big Bug Bang (1996) (MS-DOS); сиквел Commander Blood
 China: The Forbidden City (1998) (PlayStation, Windows)
 Commander Blood (1994) (MS-DOS); сиквел Captain Blood
 Curse of Atlantis: Thorgal's Quest (2002) (Windows)
 Dragon Lore (1994) (3DO, MS-DOS)
 Dragon Lore II (1996) (MS-DOS, Windows)
 Dune (1992) (Amiga, MS-DOS, Sega CD)
 Extase (1991) (Amiga, Atari ST, MS-DOS)
 Frank Herbert's Dune (2001) (PlayStation 2, Windows)
 Hard Boiled (1998) (PlayStation)
 Hardline (1996) (MS-DOS)
 Jekyll and Hyde (2001) (Windows)
 KGB (1992) (Amiga, MS-DOS); в версии MS-DOS CD-ROM также известна, как Conspiracy
 Lost Eden (1995) (3DO, Macintosh, CD-i, MS-DOS)
 MegaRace (1993) (3DO, MS-DOS, Sega CD)
 MegaRace 2 (1996) (MS-DOS)
 MegaRace: MR3 - Nanotech Disaster (2001) (PlayStation 2, Windows)
 Monsterville (2002) (Windows)
 The Mystery of the Nautilus (2002) (Windows)
 Necronomicon: The Dawning of Darkness (2001) (PlayStation, Windows)
 The New Adventures of the Time Machine (2000) (Windows)
 Pink Panther: Pinkadelic Pursuit (2002) (Game Boy Advance, PlayStation, Windows)
 The Raven Project (1995) (MS-DOS, PlayStation)
 Salammbo: Battle for Carthage (2003) (Windows); закончена после банкротства
 Timecop (1995) (SNES)
 Treasure Hunter (1997) (Windows)
 Versailles 1685 (1997) (PlayStation, Windows)
 Versailles II (2002) (Windows)
 Woody Woodpecker: Escape from Buzz Buzzard Park (2001) (PlayStation 2, Windows)

Только изданные 
 Agassi Tennis Generation (2002) (PlayStation 2, Windows)
 Asterix & Obelix Take on Caesar (1999) (PlayStation, Windows)
 Egypte Kids (2001) (Windows)
 FireTeam (1999) (Windows)
 From Dusk till Dawn (2001) (Windows)
 The Devil Inside (2000) (Windows)
 The Gift (2000) (PlayStation 2, Windows); также известна, как Gifty
 Hopkins FBI (1998) (Windows); только французский релиз
 Jerusalem: The Three Roads to the Holy Land (2002) (Windows)
 Mankind (1998) (Windows)
 Millennium Racer: Y2K Fighters (1999) (Windows)
 Money Mad (2000) (Windows)
 Ring: The Legend of the Nibelungen (1999) (Windows)
 Roland Garros French Open 2000 (2000) (Game Boy Color, Windows)
 Roland Garros French Open 2001 (2001) (PlayStation, Windows)
 Scotland Yard (1998) (Windows)
 Stealth Combat (2002) (Windows)
 The Shadow of Zorro (2003) (PlayStation 2, Windows)
 Timescape: Journey to Pompeii (2002) (Windows); также известна, как Pompei: The Legend of Vesuvius

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Ghislain Pages, коммерческим директором DreamCatcher Europe (2003-03-07)

Компании, основанные в 1992 году
Издатели компьютерных игр
Компании по алфавиту
Производители компьютерных игр Франции
Производители компьютерных игр по алфавиту